Pohamba ist der Familienname folgender Personen:

 Hifikepunye Pohamba (* 1935), namibischer Politiker
 Penehupifo Pohamba (* 1948), namibische First Lady